ŠK Rapid Pardubice je český šachový klub se sídlem v Pardubicích. Od roku 1996, kdy postoupil do Šachové extraligy, patří mezi nejlepší české kluby, když se v Extralize 11x umístil na stupních vítězů. Dvakrát se účastnil Evropského poháru klubů v šachu.

Historie 
Po dobu působení v Extralize klub celkem 4x změnil název. Postupně se jmenoval ŠK Infinity Pardubice, ŠK Bauset Pardubice, RC Sport Pardubice, ŠK Sagina Pardubice a konečně od roku 2010 ŠK Rapid Pardubice.

Přehled výsledků

Česká šachová extraliga

Evropský pohár klubů 
V letech 2000 a 2006 klub účastnil Evropského poháru klubů. Obsadil 25. a 9. místo.

Hráči 
Za šachový klub hráli Extraligu velmistři:
  Olexandr Arešenko,  Jan Bernášek,  Piotr Bobras,  Konstantin Černyšov,  Alexandr Fier,  Bartolomiej Heberla,  Miloš Jirovský,  Robert Kempinski,  Andrej Kovalev,  Jurij Kryvoručko,  Robert Kuczyński,  Viktor Láznička,  Jiří Lechtýnský,  Maxim Matlakov,  /  Vigen Mirumian,  /  /  Sergej Movsesjan,  Petr Neuman,  Valeryj Neverov,  Martin Petr,  Tomáš Petrík,  Maxim Rodshtein,  Jiří Štoček,  Igor Štohl,  Jan Votava
mezinárodní mistři:
  Lukáš Černoušek,  Michal Konopka,  Mikuláš Maník,  Pavol Pčola,  Petr Pisk,  Eduar Prandstetter,  Jan Sikora-Lerch,  Róbert Tibenský
mezinárodní velmistryně:
  Jana Jacková,  /  Julia Kochetková,  Petra Krupková / Movsesjanová,

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky šachového klubu Rapid Pardubice
 ŠK Pardubice v České šachové extralize na Olimpbase.org (týmové statistiky)
 ŠK Pardubice v České šachové extralize na Olimpbase.org (individuální statistiky) - řazeno podle počtu odehraných partií
 ŠK Pardubice v Evropském poháru mistrů na Olimpbase.org

Pardubice, Rapid
Pardubice, Rapid
Pardubice, Rapid
Sportovní kluby v Pardubicích